Rivière Fortier kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Fortier (vattendrag i Kanada, lat 47,75, long -75,53), Québec, 
 Rivière Fortier (vattendrag i Kanada, lat 49,08, long -75,85), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar